Herrernes let-fluevægt boksekonkurrence ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro blev afholdt  i perioden 6.-14. august 2016 i Riocentro.

Tidsoverigt 
Alle tider er i brasiliansk tid (UTC−3).

Let-fluevægt (herrer)